Vélez hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Antigua provincia de Vélez (1851-1857), en la entonces República de la Nueva Granada;
 Actual provincia de Vélez, ubicada en el departamento de Santander (Colombia);
 Vélez, capital de la provincia homónima en el departamento de Santander (Colombia);
 Badis o Vélez, en la Gomara, actual Marruecos;

En España
 Vélez de Benaudalla, provincia de Granada;
 Vélez-Blanco y Vélez-Rubio, provincia de Almería;
 Vélez-Málaga, provincia de Málaga;
 Hoya de Vélez, provincia de Málaga;
 Parque natural de Sierra María-Los Vélez, provincia de Almería;
 Peñón de Vélez de la Gomera, posesión en el norte de África;
 Río Vélez, provincia de Málaga;

Personas 
 Luis Vélez de Guevara, escritor español del ;
 Juan Vélez de Guevara, dramaturgo español del ;
 Dalmacio Vélez Sarsfield, político argentino, autor del Código Civil de Argentina;
 Lupe Vélez, actriz de cine originaria de México, de nombre Guadalupe Villalobos;
 Francisco Manuel Vélez Jiménez, futbolista español;

Empresas 

 Vélez, marca de moda colombiana.

Además 
 Club Atlético Vélez Sarsfield, argentino, comúnmente referido sólo como Vélez o El Fortín;
 Vélez Club de Fútbol, español, fundado en 1922.